Bill Cody est le nom porté par plusieurs personnalités
 Bill Cody Sr (1891-1948), acteur américain ;
 Bill Cody Jr (1925-1989), acteur américain, fils du précédent ;
 Buffalo Bill (1846-1917), figure légendaire de l'Ouest américain